Анастасия Осипова:
 Осипова, Анастасия Александровна (род. 1985) — российская поп-певица, бывшая солистка групп «Блестящие» и «Стрелки».
 Осипова, Анастасия Викторовна (род. 1993) — российская гимнастка, чемпионка России, победительница Всемирной Универсиады 2015.